Peter Kent peut désigner :

 Peter Kent (1943-), un journaliste et homme politique canadien ;
 Peter Kent (1957-), un acteur canadien ;
 Peter Kent (1948-), un chanteur de pop et producteur allemand.